|-
| 126901 - || || 9 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126902 - || || 9 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126903 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126904 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126905 - || || 9 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126906 - || || 10 de març, 2002 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 126907 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126908 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126909 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126910 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126911 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126912 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126913 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126914 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126915 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126916 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126917 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126918 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126919 - || || 13 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126920 - || || 13 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126921 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126922 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126923 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126924 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126925 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126926 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126927 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126928 - || || 12 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126929 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126930 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126931 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126932 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126933 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126934 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126935 - || || 14 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126936 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126937 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126938 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126939 - || || 15 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126940 - || 2002 FJ || 16 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126941 - || 2002 FL || 16 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126942 - || 2002 FP || 18 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126943 - || 2002 FX || 18 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126944 - || || 19 de març, 2002 || Fountain Hills || Fountain Hills
|-
| 126945 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126946 - || || 19 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126947 - || || 18 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126948 - || || 20 de març, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 126949 - || || 16 de març, 2002 || Farpoint || G. Hug
|-
| 126950 - || || 23 de març, 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 126951 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126952 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126953 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126954 - || || 17 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126955 - || || 17 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126956 - || || 17 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126957 - || || 16 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126958 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126959 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126960 - || || 16 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126961 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126962 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126963 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126964 - || || 17 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126965 - || || 18 de març, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 126966 - || || 18 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126967 - || || 18 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126968 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126969 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126970 - || || 19 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126971 - || || 19 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126972 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126973 - || || 19 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126974 - || || 19 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126975 - || || 17 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126976 - || || 18 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126977 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126978 - || || 19 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126979 - || || 19 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126980 - || || 20 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126981 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126982 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126983 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126984 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126985 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126986 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126987 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126988 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126989 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126990 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126991 - || || 20 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126992 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126993 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126994 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126995 - || || 20 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126996 - || || 21 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126997 - || || 21 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126998 - || || 21 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126999 - || || 22 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127000 - || || 22 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
6